Port lotniczy Pescara
 Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów
 Państwowa Straż Rybacka
 Poziom Swobody Ruchu